Had može značiti:

 Had (podzemni svijet), podzemni svijet u grčkoj mitologiji
 Had (bog), bog podzemnog svijeta u grčkoj mitologiji
 Had (glazbeni sastav)